Riese steht für:
 Riese, übergroßes mythologisches Wesen oder Fabelwesen in Menschengestalt
 übergroßer Mensch, siehe Riesenwuchs
 Riesenstern oder Riese, in der Astronomie sehr große Sterne
 Riese (altägyptisches Sternbild) in den Ramessidischen Sternuhren
 Riese (Holz), Holzrinne zum Transport von Baumstämmen vom Berg ins Tal
 riese electronic, ehemaliges Elektronikunternehmen
 Riese: Kingdom Falling, kanadische Fantasy-Fernsehserie (ab 2009)

Orte:
 Riese (Nordhastedt), Siedlung am Riesewohld
 Riese Pio X, kurz Riese, Gemeinde in Venetien, Italien
 Projekt Riese, nicht vollendetes Führerhauptquartier im schlesischen Eulengebirge

Riese ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Riese (um 1493–1559), deutscher Rechenmeister, siehe Adam Ries
 Adolf Riese (1886–1942), deutscher Architekt (ermordet in Auschwitz)
 Alexander Riese (1840–1922), deutscher Altphilologe
 Arnold Riese (1871–1912),  österreichischer Politiker
 Berthold Riese (* 1944), deutscher Ethnologe und Archäologe
 Cornelius Riese (* 1975), deutscher Manager
 Eberhard Riese (* 1951), deutscher Studiendirektor und Vizepräsident des Magischen Zirkels von Deutschland
 Friedrich Riese (1895–1966), deutscher Kriminaldirektor und SS-Führer
 Friedrich Christian von Riese (1790–1868), deutscher Mathematiker und Astronom 
 Friedrich Wilhelm Riese (um 1805–1879), deutscher Librettist und Bühnenautor
 Gerhard Riese (* 1954), deutscher Badmintonspieler
 Günter Riese (Pädagoge) (1903–1985), deutscher Pädagoge
 Günter Riese (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Hajo Riese (1933–2021), österreichischer Professor der Volkswirtschaftslehre
 Hans Riese (1868–1940), deutscher Manager
 Hans-Peter Riese (* 1941), deutscher Journalist, Kunstkritiker und Sammler
 Heinrich Riese (1864–1928), deutscher Chirurgie-Professor in Berlin
 Hertha Riese (geborene Hertha Pataky, 1892–1981), Ärztin und Frauenrechtlerin, Emigrantin, Ehefrau von WaltherRiese

 Hildegard Riese-Kling (* 1926), deutsche Schauspielerin
 Katharina Riese (geb. Katharina Brenner, * 1946), österreichische Schriftstellerin
 Lorenzo Riese (auch Lorenz Riese, 1836–1907), deutscher Sänger (Tenor)
 Martin Riese (* 1976), deutscher Gastronom, Autor und amerikanische TV-Persönlichkeit
 Max Riese (1868–1943), deutscher Drogist, Unternehmer und Erfinder der Penaten-Creme
 Otto Riese (Unternehmer) (1825–1901), deutscher Unternehmer
 Otto Riese (1894–1977), deutscher Jurist und Richter am Europäischen Gerichtshof

 Philipp Riese (* 1989), deutscher Fußballspieler

 Steffen Oliver Riese (* 1974), deutscher Fotograf
 Walther Riese (1890–1976), deutsch-amerikanischer Psychiater und Medizinhistoriker

Siehe auch:

 Rieser (deutschsprachiger Familienname)
 Rieseberg, Riesen, Riesel, Reese, Riise, Rise, Risse, Ries (Begriffsklärungen)